Gefahrengebiet bezeichnet:

 in der Luftfahrt einen Luftraum, in dem Aktivitäten stattfinden, die eine Gefahr für Luftfahrzeuge darstellen; siehe Gefahrengebiet (Luftfahrt)
 im Hamburger Polizeirecht ein Gebiet, in dem Polizisten ohne weitere Voraussetzungen Personen anhalten und durchsuchen können; siehe Gefahrengebiet (Polizeirecht)

Siehe auch: